Појам Сало може бити:

у основном значењу:
Адипозно ткиво

или у значењу топонима: 

Сало (Финска),
Сало (Италија),
Сало (Габон).